Денис Матвеев: Матвеев, Денис Владимирович (род. 1983) — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
 Матвеев, Денис Владиславович (род. 1977) — белорусский волейбольный тренер.